Siluro steht für:
 DAF Siluro, ein Fahrzeugmodell der Marke DAF
 Siluro, mehrere Rennwagen des Herstellers Bandini Automobili